OCD je zkratka, která může označovat:

 obsedantně-kompulzivní porucha – druh úzkostné poruchy
 Ordo Carmelitanorum discalceatorum – Řád bosých karmelitánů, katolický řád
 osteochondrosis dissecans – onemocnění kloubů

Externí odkazy 
 

Zkratky